Hermitage steht für:

 Hermitage (Wein), Wein aus Frankreich

Orte in England
 Hermitage (Berkshire)

Orte in Frankreich:
 Crozes-Hermitage
 Tain-l’Hermitage

Orte in Schottland:
 Hermitage (Scottish Borders)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hermitage (Arkansas)
 Hermitage (Missouri)
 Hermitage (Pennsylvania)
 Hermitage (Tennessee)

im NRHP gelistete Objekte:
 Hermitage (Kalifornien), ID-Nr. 01000328
 Hermitage (Louisiana), ID-Nr. 73000859

in Grenada
 Hermitage (St. Patrick)
 Hermitage (Carriacou)

in St. Vincent und die Grenadinen
 Hermitage, im Parish Saint Patrick

Hermitage ist der Familienname folgender Personen:
 Robbyn Hermitage (* 1970), kanadische Badmintonspielerin

Siehe auch:
 The Hermitage
 L’Hermitage, Gemeinde im Arrondissement Rennes, Frankreich
 Hermitage Castle, Burg in der Region Scottish Borders, Schottland
 Hermitage Water, Fließgewässer in den Scottish Borders, Schottland
 Hermitage Peak, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 L’Ermitage
 Ermitage, Wein aus der Schweiz
 Eremitage (Sankt Petersburg), Kunstmuseum
 Einsiedelei (auch Eremitage oder Ermitage), Ort der Kontemplation